Miżlissia – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie barskim
 Miżlissia – wieś na Ukrainie na terenie rejonu włodzimierskiego w obwodzie wołyńskim, liczy 61 mieszkańców